Mehring puede hacer referencia a:
Andrés Mehring, futbolista argentino.
Franz Mehring (1846-1919), periodista, político e historiador alemán.
Mehring, municipio del estado alemán de Baviera.
Mehring, municipio del estado alemán de Renania-Palatinado.